Бережко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Бережков, Валентин Михайлович (1916—1998) — советский дипломат, переводчик, писатель.
 Бережков, Владимир Владимирович (род. 1947) — русский поэт, бард.
 Бережков, Михаил Николаевич (1850—1932) — русский историк.
 
 Евгений (Бережков) (в миру Иван Николаевич Бережков; 1864—1922) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский. 
 С. Бережков — один из псевдонимов А. Н. Стругацкого как переводчика.
 Бережков — персонаж романа Александра Бека «Талант (Жизнь Бережкова)» (прототип — А. А. Микулин).

См. также 
 Бережки
 Бережковская набережная — набережная в Москве
 Бережковское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области России
 Бережковское сельское поселение — муниципальное образование в Волховском районе Ленинградской области России